Nederlandse personen:
Klaas Dekker (burgemeester) (1875-1946), ambtenaar en burgemeester
Klaas Dekker (verzetsstrijder)